

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Łysobyki – wieś w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Łysobyki – część wsi Zanowinie w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Łysobyki – do 1965 nazwa wsi Jeziorzany w pow. lubartowskim, w gminie Jeziorzany
 Łysobyki (gmina) – dawna gmina w pow. łukowskim
 Łysobyki (gromada) – dawna gromada w pow. łukowskim i pow. radzyńskim